Samsung Galaxy — сімейство портативних електронних пристроїв, що розроблені і випущені компанією Samsung Electronics: смартфони (комунікатори), планшетні комп'ютери та інші пристрої. Лінійка продуктів включає серію смартфонів високого класу Galaxy S, планшетів і фаблетів Galaxy Note з додатковою функцією стилусу, смартфонів середнього рівня Galaxy A, планшетів Galaxy Tab, а також продукти, що позбавлені брендінгу Galaxy: окуляри Gear VR, камера Gear 360, годинники Gear S3 та Gear Sport, фітнес-браслети Gear Fit2 Pro.

Універсальність смартфонів Samsung Galaxy полягає в тому, що виробник надає можливість підвищити яскравість до 800 ніт або навіть більше, коли необхідно розглянути картинку на сонці. Автоматичне регулювання сприяє тому, що користувач отримує високоякісні фотографії.

Моделі

Релізи 2009—2013 років 
З 2009 до 2013 року моделі починалися з GT-xxxx.

Релізи з 2013 року 
З вересня 2013 року номери моделей починаються з SM-xxxx (крім Galaxy J SC-02F).

Сучасні моделі 
 Samsung Galaxy S8 — смартфон восьмого покоління лінійки Galaxy S, який презентовано 29 березня 2017 року у Нью-Йорку. Відрізняється революційним дизайном та великим розміром екрану (5.8-дюймовий Super AMOLED). Дисплей Infinity займає весь фронт телефону.
 Samsung Galaxy Note 8 — смартфон 8 покоління, що був випущений 23 серпня 2017 року як продовження лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note. Високопродуктивний 10-nm мобільний процесор p 6-гігабайтною операційною системою забезпечує безперебійну роботу смартфона та бездротовою зарядкою.
 Samsung Galaxy A8 — Android-фаблет Samsung. Був випущений у Китаї в липні 2015. Смартфон також оснащений великим барвистим дисплеєм Infinity Display, який пропонує ще більш розширений огляд. Він має захист від води і пилу IP68. Має 4 Гб оперативної пам'яті.
 Gear 360 — камера для створення горизонтальних і вертикальних панорами, фото або відео з круговим оглядом 360°. Може застосовуватися для ширококутних фото або відео на 180°. Камера має два світосильні об'єктиви з діафрагмою F2.0, що дозволяє робити яскраві фото та відео в умовах різної освітленості. Може здійснюватися запис та трансляція в прямому ефірі, а також обмін даними з широким колом пристроїв — від смартфонів і Gear VR до персональних комп'ютерів.
 Samsung Galaxy Tab S3 — планшетний комп'ютер (таблет) лінійки Samsung Galaxy Tab, який було представлено 26 лютого 2017 року на Світовому Конгресі Мобільних технологій. Ця модель має 9.7" 2,048 x 1,536 Super AMOLED дисплей та підтримує HDR video. Планшетний комп'ютер оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 820, 4GB оперативної пам'яті, 32GB постійної пам'яті, 6000mAh батареєю та поставляється з новим S Pen.
 Gear S3 — розумний годинник компанії Samsung Electronics, що поєднують в собі класичний дизайн і новітні мобільні технології, включаючи захист від води і пилу за стандартом IP68, вбудований GPS, а також функцію «Завжди активний екран». Має дві варіації: Gear S3 frontier та Gear S3 classic.
 Gear Sport — смарт-годинник для відслідковування фізичної форми і дієти. Має 1.2-дюймовий дисплей Super AMOLED Full color AOD з дозволом 360 x 360, захисне скло з покриттям третього покоління Gorilla Glass 3. Gear Sport має водостійкий рейтинг 5ATM.

Примітки 

 
Стільникові телефони Samsung
Пристрої на базі Android